Guerra de Osetia del Sur se puede referir a:

 Guerra de Osetia del Sur entre 1991 y 1992.
 Guerra de Osetia del Sur de 2008.